Krosno Odrzańskie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 Krosno Odrzańskie, une powiat
 Krosno Odrzańskie, une gmina
 Krosno Odrzańskie, une ville